VM i skak 1969 var en match som stod mellem den regerende verdensmester i skak Tigran Petrosian fra Sovjetunionen og udfordreren hans landsmand Boris Spasskij, som fandt sted i Moskva, Sovjetunionen 14. april – 16. juni 1969. Matchen galdt 24 partier med sejr til titelholderen ved uafgjort 12 – 12. Spasskij vandt matchan 12½ – 10½.

Baggrund 
Spasskij var som taber af den forudgående VM-match seedet direkte i kandidatturneringen, sammen med taberen af den seneste kandidatfinale, eksverdensmester Mikhail Tal.

Bobby Fischer, USA, havde stillet op i interzoneturneringen i Sousse, Tunesien, men trak sig, mens han var i føringen pga. diskussioner om rundelægningen, hvor han stod til at møde en stribe af sine stærkeste modstandere i træk.

Kandidatturneringens tabel

Matchregler 
Reglerne for matchen var de samme, man havde brugt i de forudgående VM-matcher: Bedst af 24 partier, mesteren beholder titlen ved uafgjort.

Styrkeforholdet inden matchen 
Den tidligere verdensmester Vasilij Smyslov mente før matchen, at den tegnede åbent, men at Spasskij – bl.a. fordi han nu havde erfaringen fra den tabte VM-match i 1966 – havde en god chance.

Matchresultat

Matchens partier

Eksterne henvisninger 
 Petrosian vs Spassky 1969, artikel og partier på Chessgames.com

Noter 

VM-matcher i skak
Sport i 1969